Marius Manolache ist der Name folgender Personen:

* Marius Manolache (Politiker) (* 1968), rumänischer Jurist und Politiker (PSD) 
 Marius Manolache (Schachspieler) (* 1973), rumänischer Schachspieler